Panagia Agiasou steht für
 Panagia Agiasou (Kirche) auf Lesbos
 Panagia Agiasou (Schiff, 1973)